Die Bezirksliga Niederschlesien war eine von drei zweitklassigen Fußballligen im Sportgau Schlesien in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie diente neben der Bezirksliga Mittelschlesien und der Bezirksliga Oberschlesien als Unterbau der Gauliga Schlesien und existierte von 1933 bis zur kriegsbedingten Aufteilung des Sportgaues 1941 und wurde in der Folge von der 1. Klasse Niederschlesien ersetzt.

Geschichte 
Ab 1933 spielten in der Bezirksliga Niederschlesien insgesamt 16 Mannschaften, in zwei regionalen Gruppen zu je acht Mannschaften, um den Aufstieg zur Gauliga Schlesien. Die Sieger beider Gruppen trafen in zwei Finalspielen aufeinander, der Sieger qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Schlesien, bei der er mit den Siegern der Bezirksliga Mittelschlesien und der Bezirksliga Oberschlesien die zwei Aufsteiger ausspielte. Die regionale Einteilung variierte von Saison zu Saison. 1933/34 wurde die Bezirksliga in Nord und Süd eingeteilt, zur darauf folgenden Saison erfolgte die Einteilung in Ost und West. 1936/37 wurde wieder in einer Nord- und einer Südliga gespielt, bereits im Jahr darauf erfolgte der Spielbetrieb erneut in Ost und West. In der letzten Spielzeit wurde die Bezirksliga Niederschlesien in 1. Klasse Niederschlesien umbenannt.

Insgesamt viermal konnte sich der Sieger der Bezirksliga Niederschlesien in der Aufstiegsrunde durchsetzen und in die Gauliga Schlesien aufsteigen. Bereits in der Premierensaison gelang dem SC Schlesien Haynau der Aufstieg. Die Haynauer verloren das Finalspiel der Bezirksliga Mittelschlesien gegen den TuSV Weißwasser, da das Fachamt Fußball jedoch das Gebiet um Weißwasser zur kommenden Saison dem Gau Berlin-Brandenburg zuordnete, durfte der unterlegene Finalist an der Aufstiegsrunde teilnehmen. 1938/39 setzte sich der STC Görlitz in der Aufstiegsrunde durch. Da später beschlossen wurde, die Gauliga zur kommenden Saison zu vergrößern, stieg in dieser Saison ebenfalls der unterlegene Finalist TuSpo Liegnitz auf. Auch in den letzten beiden Spielzeiten der Gauliga Schlesien setzte sich ein Vertreter aus der Bezirksliga Niederschlesien als Aufsteiger durch.

Als Unterbau zur Bezirksliga Niederschlesien gab es verschiedene regionale Kreisklassen. Der jeweils Letztplatzierte in den beiden Gruppen stieg zum Ende der Saison in eine Kreisklasse ab. Später gab es vermehrt zwei Absteiger aus den Gruppen, einige Vereine zogen sich ab Beginn des Zweiten Weltkrieges vom Spielbetrieb zurück. Die Sieger der Kreisklassen trafen ebenfalls in Aufstiegsrunden aufeinander, um die Aufsteiger in die Bezirksliga Niederschlesien zu ermitteln.

Spielzeiten der Bezirksliga Niederschlesien 1934–1941

Ewige Tabelle 
Berücksichtigt sind alle Gruppen- und Entscheidungsspiele der Bezirksliga Mittelschlesien zwischen den Spielzeiten 1933/34 und 1940/41. Die Tabelle richtet sich nach der damals üblichen Zweipunkteregel.

 !! Spielzeiten nach Kalenderjahren
 || 1933–41
 || 1933–39, 1940/41
 || 1933–40
 || 1934–39, 1940/41
 || 1933/34, 1935–41
 || 1933–41
 || 1933–40
 || 1933–41
 || 1934–39
 || 1933–40
 || 1936–41
 || 1933–41
 || 1933/34, 1937–39
 || 1933–38
 || 1936–41
 || 1933–38
 || 1934–36
 || 1933–35, 1940/41
 || 1934–40
 || 1940/41
 || 1933/34, 1939–41
 || 1939–41
 || 1938/39
 || 1939–41
 || 1933/34
 || 1940/41
 || 1933–35
 || 1937/38
 || 1937/38
 || 1940/41
 || 1940/41
 || 1935/36
 || 1935–37
|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball in Schlesien 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2007